La abreviación IFEX puede referirse a:

Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, una red internacional en defensa de la libertad de expresión.
International Film Exchange, una compañía distribuidora de películas.